Therochaeta är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Chamberlin 1919. Therochaeta ingår i familjen Flabelligeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Therochaeta